

Cinema e televisione 
 Third Eye – film del 2014 diretto da Aloy Adlawan
 Third Eye – serie televisiva filippina

Musica 
 Third Eye – album dei Monsoon del 1983
 Third Eye – album di Redd Kross del 1990
 Third Eye – album di Ben Allison del 1999

Pagine correlate 
 The Third Eye